Косорово — название населённых пунктов:

Россия 
 Косорово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Косорово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Косорово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.